Contrato de préstamo es aquel contrato por el que se entrega un objeto o cantidad de dinero al prestatario, quien se obliga a restituirlo con posterioridad. Por su objeto el préstamo se clasifica en:

 Mutuo o préstamo de consumo, se aplica al préstamo de cosas consumibles, como el trigo, el dinero.
 Comodato o préstamo de uso, se aplica al préstamo de cosas no consumibles, como una casa, un libro.